CrowdStrike Holdings, Inc. — компания, работающая в сфере информационной безопасности.

Основана в 2011 году  (CEO),  (CTO) и Греггом Марстоном.

Вышла на IPO в июне 2019 года.

Примечания 

ИТ-компании США
Компании, входящие в индекс NASDAQ-100